

Patronyme 

 Anselme Rolle (1583-1627), moine bénédictin français ;
 Johann Heinrich Rolle (1716-1785), compositeur et pédagogue allemand ;
 Henri Armand Rolle (1829-1903), homme politique français ;
 Hippolyte Rolle (1989-1833), journaliste français ;
 Jamial Rolle (1980-), athlète des Bahamas ;
 Magnum Rolle (1986-), joueur de basket-ball des Bahamas ;
 Michel Rolle (1652-1719), mathématicien français ;
 Pierre-Nicolas Rolle (1770-1855), écrivain français ;
 Richard Rolle (?-1349), ermite anglais.

Faune 
 Rolle, l'oiseau dont les espèces, avec celles du rollier, constituent la famille des coraciidés

Flore 
 Rolle, le cépage blanc du vignoble de Bellet (pays niçois)

Toponyme 

 Rolle, commune suisse du canton de Vaud, au bord du lac Léman.